Blick steht für:

 Art und Weise des Drein- oder Anblickens einer Person
 übertragen: Art der Wahrnehmung bzw. den Blickwinkel oder die Perspektive einer Betrachtung
 Visuelle Wahrnehmung in der Physiologie
 Blick (Rügge), einen Ortsteil von Rügge, Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein

Blick, BLICK als Name von Medien:

 Blick (Anzeigenblatt), deutsches Anzeigenblatt der Region Südwestsachsen
 Blick.ch, Schweizer Medienportal des Ringier-Konzerns
 Blick (Zeitung), deutschsprachige Schweizer Tageszeitung

Blick ist der Familienname folgender Personen:
 Aarne Blick (1894–1964), finnischer Generalleutnant
 Raymond Blick (* 1930), britischer Kanute
 Richard Blick (* 1940), US-amerikanischer Schwimmer
 Robert Blick (* 1967), deutsch-US-amerikanischer Physiker
 Thilo Blick (1895–1973), deutscher Arzt 

Siehe auch:
 Böser Blick
 Blick Mead
 Blic
 BLIK